Athamas kan syfta på:

 Athamas (grekisk mytologi) – i grekisk mytologi son till Aiolos och kung över minyerna i Orchomenos
 Athamas (spindelsläkte) – ett släkte av spindlar